

Patronyme 

 Abraham César Lamoureux (c.1640-1692), sculpteur français ;
 Allison Lamoureux (1985-), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 Charles Lamoureux (1834-1899), violoniste et chef d'orchestre français, fondateur de l'Orchestre Lamoureux ;
  ;
 Diane Lamoureux (1954-), écrivaine et professeure de sociologie canadienne ;
 Eddy Lamoureux (1978-), coureur cycliste français ;
 Éric Lamoureux (né en 1962), chorégraphe français ;
 Étienne Lamoureux (1854-), homme politique français ;
 François Lamoureux (1946-2006), haut fonctionnaire français puis européen ;
 Georgette Lamoureux, (1910-1995), personnalité franco-ontarienne, écrivaine, historienne, journaliste et conférencière ;
 Gisèle Lamoureux (née en 1942), photographe, botaniste et écologiste québécoise ;
 Jay Lamoureux (né en 1995), coureur cycliste canadien ;
 Jocelyne Lamoureux (1989-), joueuse américaine de hockey sur glace, sœur jumelle de Monique Lamoureux ;
 Justin Lamoureux (1976-), snowboardeur canadien ;
 Kevin Lamoureux (1962-), politique franco-manitobain ;
  ;
 Mitch Lamoureux (1962-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Monique Lamoureux (1989-), joueuse américaine de hockey sur glace, sœur jumelle de Jocelyne Lamoureux ;
 Pierre François Lambert Lamoureux de la Gennetière (1740-1796), général de division et gouverneur de la Guyane ;
 Robert Lamoureux (1920-2011), acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Sophie Lamoureux, journaliste et écrivaine française.

Pseudonyme 

 Jean Lamoureux, nom de plume de Jean Lejeune (1875-1918), écrivain belge de langue wallonne

Toponyme 

 Lamoureux, hameau (hamlet) du Comté de Sturgeon, situé dans la province d'Alberta au Canada.

Voir aussi 
 Trophée Leo-P.-Lamoureux, trophée de la ligue internationale de hockey
 
 

Patronyme français
Patronyme québécois